śnieżyca – rodzaj opadu atmosferycznego
 śnieżyca (Leucojum) – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych, do których należy śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum)
 trzy gatunki gęsi:
 śnieżyca duża (śnieżyca większa, gęś śnieżyca) (Anser caerulescens syn. Chen caerulescens)
 śnieżyca mała (Anser rossii syn. Chen rossii)
 śnieżyca cesarska (gęś cesarska) (Anser canagicus syn. Chen canagica)
 Śnieżyca – czechosłowacki film z 1981 r. w reżyserii Věry Chytilovej